Кузнецов Андрей Анатольевич:
 Кузнецов, Андрей Анатольевич (Паисий; род. 1975) — российский религиозный деятель, епископ Яранский и Лузский.
 Кузнецов, Андрей Анатольевич (род. 1972) — российский политик, депутат Государственной думы.